Het zandkasteel (film)
Het Zandkasteel (gebouw)
Het Zandkasteel (kinderprogramma)
Het Zandkasteel (kinderprogramma, 2013), nieuwe serie vanaf 2013
Het Zandkasteel (musical)